Паскуали — фамилия. Известные носители:

 Паскуали, Джованни Баттиста (1702—1784) — итальянский печатник и издатель.
 Паскуали, Лиана (1915—2010) — итальянская арфистка и музыкальный педагог.
 Паскуали, Николо (1718?—1757) — итальянский композитор, скрипач, теоретик.